Bexley bezeichnet

 den London Borough of Bexley, heute ein Teil von London, früher ein eigenständiger Ort
 Bexley oder Old Bexley, ein District in diesem Borough
 Bexley (Mississippi), ein Ort im US-Bundesstaat Mississippi
 Bexley (Ohio) eine Vorstadt von Columbus (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Bexley (Neuseeland), Vorstadt von Christchurch in Neuseeland
 Bexley (New South Wales), Vorstadt von Sydney in Australien

Siehe auch:
 Nicholas Vansittart, 1. Baron Bexley (1766–1851), deutschstämmiger britischer Politiker und Staatsmann
 Baxley